Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne)
  de grenadiers (Allemagne)
 31e SS-Freiwilligen-Grenadier-Division

États-Unis 
 d'infanterie (États-Unis)

France 
  d'infanterie (France)

Japon 
  (Armée impériale japonaise)

Royaume-uni 
 31e division blindée (Inde)
 31e division d'infanterie (Royaume-uni)